Leopold I Babenberg (ok. 940–994) – margrabia Austrii 976–994
 Leopold I Sławny (1290–1326) – książę Austrii 1308–1326
 Leopold I Habsburg (1640–1705) – król Węgier 1655–1705, król Czech 1656–1705, cesarz rzymsko-niemiecki 1658–1705
 Leopold I Anhalt-Dessau (1676–1747) – książę Anhalt-Dessau 1693–1747
 Leopold I Józef (1679–1729) – książę Lotaryngii 1690–1729
 Leopold I Koburg (1790–1865) – król Belgów 1831–1865
 Leopold I – margrabia Styrii od 1122